Соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр, только на летних Олимпийских играх 1904 в Сент-Луисе соревнованиям был придан статус демонстрационных. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних Олимпийских играх 2000 в Сиднее.

Призёры соревнований

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Страны

Мужчины

Женщины

Литература

Примечания

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по водному поло

Ссылки 
 Водное поло на Олимпийских играх 

Водное поло на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх